Kishino ist der Familienname folgender Personen:

 Malika Kishino (* 1971), japanische Komponistin
 Yasuyuki Kishino (* 1958), japanischer Fußballspieler